De familie Walton, eigenaar van het Amerikaanse concern Walmart en behorend tot de rijkste families ter wereld.
Walton (Nieuw-Zeeland), een plaats op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland
Walton (Leeds)
Walton (Cheshire)
Walton (Cumbria)
Walton (Somerset)
Walton (Wakefield)
Walton (Buckinghamshire)
Walton (Suffolk)

Personen met de achternaam Walton:
 Bill Walton (1952), Amerikaans basketballer
 Ernest Walton (1903-1995), Iers natuurkundige en Nobelprijswinnaar
 Izaak Walton (1593-1683), Engels schrijver
 Sam Walton (1918-1992), Amerikaanse zakenman, oprichter van Walmart
 William Walton (1902-1983), Engels componist

Verder kan Walton verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Walton (Indiana)
Walton (Kansas)
Walton (Kentucky)
Walton (New York)